Ди́но Де Лауре́нтис (, настоящее имя — Агостино (Agostino); 8 августа 1919, Торре-Аннунциата — 10 ноября 2010, Лос-Анджелес) — итало-американский кинопродюсер, режиссёр и основатель кинокомпании Dino de Laurentiis Cinematografica, один из самых авторитетных продюсеров в истории послевоенного кинематографа, обладатель почётной награды имени Ирвинга Тальберга (2001).

Биография 
Выходец из Неаполя, Де Лаурентис после Второй мировой войны вместе с Карло Понти создал киностудию в Риме. Продюсировал неореалистические фильмы с участием своей супруги, суперзвезды итальянского кино Сильваны Мангано («Горький рис», 1949). Всемирную известность Де Лаурентису принесла работа над фильмами Федерико Феллини — «Дорога» (1954) и «Ночи Кабирии» (1956).

Начиная с 1960-х гг. деятельность Де Лаурентиса выходит за пределы Италии. Он работает со многими ведущими европейскими режиссёрами — Лукино Висконти («Посторонний»), Пьером Паоло Пазолини («Колдуньи»), Ингмаром Бергманом («Змеиное яйцо»), Жан-Люком Годаром («Безумный Пьеро»), Роже Вадимом («Барбарелла»), Сергеем Бондарчуком («Ватерлоо»), Эльдаром Рязановым («Невероятные приключения итальянцев в России») и Милошем Форманом («Рэгтайм»).

Перебравшись в США, Де Лаурентис спродюсировал такие знаменитые триллеры и блокбастеры, как «Серпико» (1973), «Три дня Кондора» (1975), «Кинг-Конг» (1976), «Флэш Гордон» (1980), «Конан-варвар» (1982) и «Армия тьмы» (1992). Дважды он сотрудничал с Дэвидом Линчем — работая над фильмами «Дюна» (1984) и «Синий бархат» (1986). В 2000 году продюсирует знаменитый исторический блокбастер Ридли Скотта «Гладиатор». Де Лаурентис руководил экранизацией многих романов Стивена Кинга («Мёртвая зона», 1983, «Серебряная пуля» и «Кошачий глаз», 1985, «Иногда они возвращаются», 1991) и всех фильмов о Ганнибале Лектере (за исключением фильма «Молчание ягнят»).

10 ноября 2010 года скончался в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни.

Семья 

Дядя Аурелио Де Лаурентиса, младший брат Луиджи Де Лаурентиса.

Был дважды женат. Первой супругой была актриса Сильвана Мангано (1930—1989). От неё имел четверых детей: Веронику, Рафаэллу, Франческу и Федерико, брак закончился разводом. 

Второй раз женился на продюсере Марте Де Лаурентис (1954—2021), которая была младше его на 35 лет. Во втором браке родились две дочери: Каролина Де Лаурентис (род. 26.02.1988) и Дина Де Лаурентис (род. 21.09.1990).

Награды 
 Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1996)
 Орден «За заслуги в труде» (1966)
 Премия за достижения в карьере (Сатурн, 1997 год)
 Премия имени Пьетро Бьянчи (Венецианский кинофестиваль, 1999 год)
 Награда имени Ирвинга Тальберга (2001)
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф (Венецианский кинофестиваль, 2003 год)

Номинации 
 Золотая малина, 1986 за худший фильм («Год дракона»)
 Золотая малина, 1994 за худший фильм («Тело как улика»)

Фильмография

Примечания 

Выпускники Экспериментального киноцентра
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере
Долгожители Италии
Лауреаты награды имени Ирвинга Тальберга
Иммигрировавшие в США из Италии
Дино